Bewerbungen für Olympische Spiele

 Bewerbungen für Olympische Sommerspiele, Bewerbungen für Spiele zur Feier der Olympiaden neuer Zeitrechnung
 Bewerbungen für Olympische Winterspiele, Bewerbungen für Olympische Winterspiele